Odbor SAD za zemljopisna imena,  odnosno eng. United States Board on Geographic Names 
kod za bugarski lev
kod za belučki jezik
kratica za biglikan, proteoglikan koji kodira kod ljudi gen BGN